Gymnázium Jana Palacha je název více všeobecně orientovaných středních škol:
Gymnázium Jana Palacha (Mělník)
Gymnázium Jana Palacha (Praha)